– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Sapporo University.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 marca 2008 roku w Zaō podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 65,5 m i 63 m na skoczni normalnej.

Medalistka Zimowej Uniwersjady 2009.

Uniwersjada 
 Yabuli 2009 indywidualnie K-90 - 2. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009